

Geografia

Portugal
Trás-os-Montes e Alto Douro — província tradicional portuguesa
Alto Trás-os-Montes — sub-região estatística portuguesa, parte da Região Norte
Terras de Trás-os-Montes — sub-região estatística portuguesa, parte da Região Norte

Outros países
Trás os Montes (Cabo Verde) — aldeia a noroeste da ilha de Santiago
Trás-os-Montes (São Tomé) — aldeia no distrito de Mé-Zóchi, ilha de São Tomé

Outros usos
Trás-os-Montes (filme) — de António Reis (1976)

Desambiguações de topônimos